Cnidium fontanesii är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Cnidium fontanesii ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
fontanesii